The Guru (1969), een film van James Ivory
The Guru (2002), een film van Daisy von Scherler Mayer